Lisso steht für:

 Lisso (Guinea), Unterpräfektur in Guinea

Lisso ist der Familienname folgender Personen:
 
 Justin Lisso (* 1999), deutscher Skispringer
 Kurt Lisso (1892–1945), deutscher Jurist und nationalsozialistischer Lokalpolitiker